Yamin – fiume indiano appartenente al bacino idrografico del Gange
 Punkak Yamin - monte dell'Oceania 
 Elliott Yamin – cantautore statunitense
 Ibn-i Yamin – poeta persiano
 Yamin Dib – attore francese
 Selemani Yamin Ndikumana – calciatore del Burundi